Соспа може да се отнася за:
 соспа – дума за лавина или пряспа в Пиринска Македония;
 соспа – топоним за място, където падат лавини;
 Соспата - връх в Пирин;
 Крива соспа – връх в Рила